Кэ́ролин Крейг (), настоящее имя — Аде́ль Рут Краго́ (; ) — американская .

Ранние годы 
Адель Рут Краго, настоящее имя Кэролин Крейг, родилась в деревне Валли-Стрим (Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, США). Её отец, Кларенс, был инженером, а мать, Рут, — домохозяйка. Семья переехала в Санта-Барбару, штат Калифорния, когда она была ребёнком.

Карьера 
Крейг получил ранний актёрский опыт в Community Playhouse в Санта-Барбаре, штат Калифорния. С 1955 по 1967 год она сыграла в 48-ми фильмах и телесериалах. Одной из её наиболее известных ролей стала Нора Мэннинг в фильме ужасов Уильяма Касла «Дом ночных призраков» (1959)

Личная жизнь и смерть 
С 1957 по 1967 Крейг была замужем за Чарльзом Эдвардом Грэмом, от которого у неё родился сын — Чарльз Эдвард Грэм-третий (род. 3 мая 1959). С 1964 по 1970 год она была замужем за Артуром Фрэнсисом Брайденом, с которым развелась за восемь месяцев до своей смерти.

12 декабря 1970 года 36-летняя Крейг покончила с собой, нанеся себе огнестрельное ранение, в Калвер-Сити, штат Калифорния. Она была похоронена в безымянной могиле на кладбище «Инглвуд-Парк» в Инглвуде, штат Калифорния.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Артисты, известные под псевдонимами
Киноактрисы США
Застрелившиеся в США
Похороненные на кладбище «Инглвуд-Парк»